Захар Егорович Тану́тров (до 1795 года — после февраля 1856 года) — генерал-майор Русской армейской кавалерии, герой Крымской войны — полковой командир Новороссийского драгунского полка в сражении при Кюрюк-Даре и при взятии Карса.

Участник Отечественной войны 1812 года, Заграничных походов, Русско-турецкой войны 1828—1829 годов и подавления Польского восстания 1830 года.

Биография 
Из католической грузинской дворянской семьи.

В службу вступил 2 мая 1812 года в Борисоглебский драгунский полк юнкером. 26 мая 1813 года с производством в прапорщики переведён был в Каргопольский драгунский полк, в котором прослужил 39 лет и 2 недели. Был с полком в Заграничных походах Русской армии от Дрездена до Фершампенуаза и сражения при Париже, и — в Русско-турецкой войне 1828—1829 годов, где в чине капитана командовал 1-м эскадроном полка в сражении при Боелешти. Награждён за участие в войне орденом св. Анны 3-й степени с бантом в 1828 году, и — св. Владимира 4-й степени с бантом в 1829 году. 
С полком принимал также участие в подавлении Польского восстания 1830 года в составе корпуса Ридигера, за что в 1831 году удостоен Знака отличия за военное достоинство 4-й степени. 

В 1834 году за 25 лет беспорочной службы удостоен  ордена Святого Георгия 4-й степени. В 1839 — ордена св. Анны 2-й степени. В 1850 году получил императорские короны к орденам и орден св. Владимира 3-й степени.

На 10 июня 1852 года — подполковник, старший офицер Каргопольского драгунского полка 1-й бригады 1-й драгунской дивизии. 11 июня 1852 года получил чин полковника с переводом в Московский драгунский полк той же бригады 1-й драгунской дивизии.

Командир Новороссийского драгунского полка 
Почти немедленно затем назначен полковым командиром Новороссийского драгунского полка 2-й бригады той же дивизии. В первое время занимался приведением в порядок полкового хозяйства. Весной 1853 года дивизионный командир генерал-лейтенант Врангель в своём приказе отмечал:

В 1853 году получил орден св. Станислава 1-й степени и знак за 35 лет беспорочной службы.

Восточная война 
С началом Восточной войны, по высочайшему повелению, с 1 ноября 1853 года полк — в сводной драгунской бригаде графа Нирода, предназначенной к отправке на Кавказ. Под командованием Танутрова полк в зимнее время успешно совершил переход через Большой Кавказский хребет по Военно-Грузинской дороге, потеряв под лавиной только 6 нижних чинов и 3 лошадей, и 14 мая 1854 года прибыл в Александрополь, на сборный пункт Кавказского корпуса.

11 апреля 1854 года полковник Танутров произведён в генерал-майоры с оставлением в должности командира Новороссийского драгунского полка.

На Кавказском театре Восточной войны полк под командованием Танутрова нёс патрульную и разведывательную службу, участвовал в делах под Караялом и в сражении при Кюрюк-Даре, за которое Танутров был удостоен ордена св. Станислава 1-й степени, два офицера полка стали георгиевскими кавалерами IV степени, один из полковников получил чин генерал-майора, а 1-й и 2-й дивизионы полка — георгиевские серебряные трубы.

Полк постоянно находился в делах при блокаде Карса.

В начале 1856 года генерал-майор Танутров был отчислен от командования полком с направлением в распоряжение начальника всех пехотных резервных и запасных войск.

В своём последнем приказе по полку Танутров, в частности, писал:

Примечания

Литература 
 
 История Новороссийского драгунского полка

Родившиеся в XVIII веке
Умершие в XIX веке
Участники Крымской войны
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Участники сражения при Дрездене
Участники сражения при Фершампенуазе
Участники сражения при Париже
Участники Отечественной войны 1812 года
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса за 25 лет выслуги
Генерал-майоры (Российская империя)